A71 bezeichnet folgende Straßen:
 Autoroute A71, eine Autobahn in Frankreich
 Bundesautobahn 71, eine Autobahn in Deutschland
 A71 road, eine Fernstraße in Schottland
 Aftokinitodromos 71 in Griechenland

A71